Муниципалитет Хенераль-Вильегас  () — муниципалитет в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес.

Территория — 7265 км². Население — 30864 человек. Плотность населения — 4,25 чел./км².

Административный центр — Хенераль-Вильегас. Назван в честь генерала Конрада Вильегаса (Виллегаса) участвовавшего в завоевание Патагонии в 1870—1880-х годах.

География 
Департамент расположен на северо-западе провинции Буэнос-Айрес.

Департамент граничит:
на севере — с провинциями Санта-Фе, Кордова
на востоке — с муниципалитетами Хенераль-Пинто, Флорентино-Амегино
на юго-востоке — с муниципалитетом Карлос-Техедор
на юге — с муниципалитетом Ривадавия
на западе — с провинциями Кордова,Ла-Пампа

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Муниципалитеты провинции Буэнос-Айрес